Sava Avramović (Belgrád, 1949. október 14. –?) jugoszláv nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres nemzeti- és nemzetközi partbírói tevékenységet is végzett. Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Jugoszláv labdarúgókupa

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Szerb labdarúgó-szövetség JB játékvezető instruktora, ellenőre.

Források 

Jugoszláv labdarúgó-játékvezetők
Szerb labdarúgó-játékvezetők
1949-ben született személyek
Élő személyek